

Storia 
 Bano – titolo storico utilizzato in numerosi paesi dell'Europa centrale e balcanica

Persone 
 Al Bano – cantautore, personaggio televisivo e attore italiano
 Franco Bano – calciatore argentino
 Iqbal Bano – cantante indiana